

Zinc

Zirconium

Liste en rapport avec la chimie